

Località 
 Astorga – comune nella provincia di León, comunità autonoma di Castiglia e León (Spagna) 
 Astorga – comune dello stato del Paraná (Brasile)
 Microregione di Astorga – microregione nello stato del Paraná (Brasile)
 Astorga (Sturag) – isola nel comune di Rovigno (Croazia)

Persone 
 Emanuele d'Astorga (Augusta, 1680 – Madrid, 1757) – compositore e letterato italiano
 Marchese d'Astorga – titolo nobiliare di Antonio Álvarez Osorio, viceré di Napoli dal 14 febbraio 1672 al 9 settembre 1675